Емпирик може да се отнася за:
 Секст Емпирик (2-3 век), римски философ и лекар
 Емпирик, привърженик на философската школа на емпиризма
 Емпирик, представител на течение в алтернативната медицина